Низия-Флореста ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Восток штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Макаиба. Население составляет 22 814 человека на 2006 год. Занимает площадь 306,051 км². Плотность населения — 74,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 66.442.924,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.511,49 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,666 (данные: Программа развития ООН).

Галерея 

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти